The Lily (film), een film uit 1926 van Victor Schertzinger met Belle Bennett
 The Lily (gedicht), een gedicht van de Engelse dichter William Blake uit de bundel Songs of Experience (1794)
 The Lily (krant), een voormalige Amerikaans feministisch dagblad
 The Lily (molen), een korenmolen in het Australische plaatsje Amelup